Али́ Раши́дович Сюня́ев (; род. 11 июня 1981, Москва) — профессор информатики Технологического института Карлсруэ () и директор Института прикладной информатики ().

Биография 
Али Сюняев родился в Москве. Отец Рашид Сюняев — советский и российский астрофизик, академик РАН. Брат Шамиль Сюняев — генетик, профессор Гарвардского университета. Мать Гюзаль Сюняева — врач-терапевт. Брат Усман — информатик, сестра Зульфия — врач.

Учился в московской математической Гимназии № 1534. В 1996 году семья из-за работы отца переехала в Германию. В 1998 году окончил заочную среднюю школу при Консульстве России в Бонне (ФРГ). В 2000 году окончил Гимназию имени Ве́рнера Ге́йзенберга в Гархинге вблизи Мюнхена и поступил в Мюнхенский технический университет (). В 2005 окончил факультет информатики и получил диплом в области компьютерных наук. В этом же году поступил в аспирантуру Института информатики TUM. В 2010 году защитил диссертацию на степень доктора философии (PhD) по теме разработки и практическому применению метода анализа безопасности информационных систем в области здравоохранения. 

В 2010 году начал работу в Кёльнском университете () в звании «ассистент-профессора». В 2016 году стал профессором в Университете г. Кассель () и директором научного центра развития информационных технологий (). С 2018 года профессор информатики Технологического института Карлсруэ и директор института прикладной информатики () при нем.

В 2009 и 2012 годах работал в совместной лаборатории Гарвардского Университета и Массачусетского Технологического Института () в качестве приглашенного исследователя. Весной 2011 года он был приглашенным лектором на пленарном заседании ежегодной конференции Высшей школы экономики в Москве.

Научная работа 
Работает в области разработки и управления информационными системами. Особое внимание уделяет сочетанию технических и социальных аспектов в развитии программ и информационных систем. Его научные интересы включают разработку инновационных приложений в медицине, облачные вычисления (), blockchain / DLT, а также управление безопасности информационных систем ().

Руководит рядом проектов, финансируемых Немецким научно-исследовательском обществом (), Федеральным министерством образования и научных исследований Германии () и Федеральным министерством экономики и энергетики Германии (), а также компаниями (например, SAP SE или SQS AG).

Имеет несколько наград за свои исследования. Автор работ, опубликованных в ведущих научных изданиях мира.

Примечания